Відкритий чемпіонат Австралії 2023 року в парному розряді серед чоловіків  виграв австралійський дует Рінкі Хіджіката та Джейсон Кублер. У фіналі вони перемогли польсько-монегаську пару Ян Зелінський / Юго Ніс з рахунком 6–4, 7–6(7–4). 

Танасі Коккінакіс та Нік Кирйос повинні були захищати титул, але знялися через травму коліна  Кирйоса.

На право називатися першою ракеткою світу в парній грі перед початком турніру претендували Веслі Колгоф, Ніл Скупскі, Раджив Рам, Мате Павич, Марсело Аревало та Жан-Жульєн Роєр. За підсумками турніру Колгоф і Скупскі зберегли за собою перший рядок рейтингу, оскільки вони програли лише у чвертьфіналі, а їхні супротивники завершили виступи раніше.

Сіяні пари

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Інформація про інших учасників

Вайлдкарди

Заміни

Зналися

Посилання

Зовнішні посилання 
 Draw

Men's Doubles